Dennis Foggia (Róma, 2001. január 7. –) olasz motorversenyző, az Italtrans Racing Team versenyzője a Moto2-es világbajnokságon.

Pályafutása 
2016-ban a FIM CEV Moto3 Junior Világbajnokságon a VR46 Racing csapatánál versenyzett Celestino Vietti csapattársaként, majd a következő évben megnyerte a sorozatott. 2017-ben mutatkozott be a sérült Darryn Binder helyetteseként Csehországban a Platinum Bay Real Estate csapatánál és a 14. pontszerző helyen ért célba. A szezon során szabadkártyásként még két versenyen indult el a VR46 Racing csapatával. 2018-ban és 2019-ben a VR46 állandó versenyzője volt. 2020-ban a Leopard Racing versenyzőjeként a negyedik versenyén megnyerte első futamát a sorozatban a cseh nagydíjon. 2021-ben már öt versenyt nyert meg és az összetett bajnokságban az ezüstérmet szerezte meg. 2022-ben a második versenyhétvégén Indonéziában megnyerte és a bajnokság éllovasa lett. Franciaországban megszerezte első pole-ját, majd a futamon a negyedik lett. Szeptemberben jelentették be, hogy a Moto2-ben folytatja 2023-ban az Italtrans Racing csapatával. Az összetett bajnokságban bronzérmesként zárt.

Eredményei

Statisztika

Teljes MotoGP-eredménylistája

* A szezon jelenleg is tart.

Jegyzetek

További információk
Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán

Olasz motorversenyzők
Rómaiak
2001-ben született személyek
Élő személyek